Филатов, Александр Валентинович:
 Филатов, Александр Валентинович (род. 1967) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Филатов, Александр Валентинович (род. 1963) — российский спортсмен, тренер по фехтованию.